Rogal heißen:
 Rogal (Koźminek), Dorf in der Gmina Koźminek in der Woiwodschaft Großpolen
 Rogal (Górzno), Siedlung in der Gmina Górzno in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern in Polen
 Rogal (Berg) (dt. Lättigberg) im Heuscheuergebirge in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen
 Stefan Rogal (* 1965), österreichischer Autor, Herausgeber und Kolumnist

Siehe auch:
 Rogall